Гран-при Великобритании 2022 года (официально ) — десятый этап чемпионата мира Формулы-1 2022 года. Прошёл 1—3 июля на трассе «Сильверстоун» в Силверстоне, Англия, Великобритания. Это был 77-й Гран-при Великобритании в истории, 73-й в рамках чемпионатов мира Формулы-1 и 57-й на трассе «Сильверстоун».

Карлос Сайнс (мл.) из команды Ferrari завоевал свою первую поул-позицию и победу в Формуле-1. Вторым финишировал Серхио Перес из команды Red Bull, третьим — Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Облачно. Дождь. Воздух +14 °C, трасса +20…19 °C

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:46,068
|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Гонка 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +17 °C, трасса +28 °C

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Льюис Хэмилтон ( Mercedes) — 1:30,510, поставлен на 52 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Внешние ссылки 
 Гонка на официальном сайте чемпионата мира

Ссылки 
 

Спорт в Великобритании в 2022 году
Гран-при Великобритании